Таганро́г:

 Таганрог — город в Ростовской области, порт на берегу Азовского моря.
 Таганрог — железнодорожная станция в городе Таганрог.
 Таганрог-Пассажирский  — железнодорожная станция в городе Таганрог.
 Таганрог — река в Шарыповском районе Красноярского края.
 «Таганрог» — метеостанция в Таганроге.
 «Таганрог» — новоизобретённый корабль Азовской флотилии, а затем Черноморского флота Российской империи.
 «Таганрог» — танкер Дальневосточного государственного морского пароходства (1944—1948).
 «Таганрог» — футбольный клуб из города Таганрога.
 «Таганрог» — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, модернизированный в 2016 году.
 «Таганрог» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 Таганрог — сорт российской твёрдой пшеницы.
 «Таганрог» — поэма Юрия Ряшенцева, опубликованная в 2014 году в журнале «Новый мир».

Примечания